Марія Хосе Мартінес і Анабель Медіна Гаррігес виграли титул, перемігши у фіналі пару Александра Фусаї і Ріта Гранде з рахунком 6–1, 6–7 (5–7), 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Аранча Санчес Вікаріо /  Магі Серна (чвертьфінал)
 Александра Фусаї /  Ріта Гранде (фінал)
 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (півфінал)
 Каріна Габшудова /  Ірода Туляганова (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Porto Open 2001 Doubles Draw 

Парний розряд
Парний розряд
2001 у португальському спорті